Похил

 Похил (гірництво)
 Похил гідравлічний
 Похил п'єзометричний
 Похил (положення, покажчик крутизни)
 Похил річки
 Похил тертя

Див. також 
 Ухил
 Похил (прізвище)